Hoplostethus är ett släkte av fiskar. Hoplostethus ingår i familjen Trachichthyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Beryxartade fiskar
Hoplostethus